Nopel ist der Familienname folgender Personen: